Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1923/24 wurde erstmals vom Wiener Fußball-Verband, der am 15. Februar 1923 gegründet wurde, ausgerichtet und von dessen Mitgliedern bestritten. Als Unterbau zur Ersten Klasse diente die zweigleisig geführte Zweite Klasse. Zudem wurden von weiteren Bundeslandverbänden Landesmeisterschaften in unterschiedlichen Modi ausgerichtet.

Erste Leistungsstufe – Wiener Liga 1. Klasse

Allgemeines 
Die Meisterschaft in der 1. Klasse wurde von 12 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Österreichischer Fußballmeister wurde der Wiener Amateur-SV, der seinen ersten Meistertitel gewann. Wie bereits im Vorjahr mussten drei, anstatt zwei Vereine absteigen, da der WFV die Liga erneut um einen Verein verkleinerte, so dass nächstes Jahr nur noch 11 Teams um den Titel spielten.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger
 Zweite Klasse Nord: Wiener AC
 Zweite Klasse Süd: SpC Rudolfshügel

Torschützenliste 

|-
! colspan="4" class="small" style="text-align:right;"| Quelle: Austria Soccer
|}
siehe auch Die besten Torschützen

Die Meistermannschaft

Zweite Leistungsstufe – Wien 2. Klasse 
Die zweite Leistungsstufe bestand aus zwei Staffeln zu je 12 Mannschaften. In beiden Staffeln trafen die Mannschaften in einer Hin- und Rückrunde zweimal aufeinander. So stiegen sowohl der Sieger der Zweiten Klasse Nord, der WAC, und mit Rudolfshügel der Sieger der Zweiten Klasse Süd direkt in die Erste Klasse auf. Da in der folgenden Saison der Professionalismus in den beiden höchsten österreichischen Ligen eingeführt wurde, stiegen zahlreiche Vereine freiwillig oder aus finanziellen Gründen in die dritte Spielklasse ab, die weiterhin eine Amateurliga blieb. So wurden zwei freigewordene Plätze in der folgenden Saison an die unterklassigen Teams des SC Nicholson Wien und des SC Weiße Elf Wien vergeben.

Zweite Klasse Nord 

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 3. Klasse Nord: SC Weiße Elf Wien

Zweite Klasse Süd 

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 3. Klasse Süd: SC Nicholson Wien

Meisterschaften in den Bundesländern

Eisenstädter Kreis (Burgenland) 
Im Eisenstädter Kreis ergab folgendes Ergebnis, das offiziell nicht gewertet wurde, da die Meisterschaft abgebrochen wurde.

Abschlusstabelle

1. Klasse Kärnten 
In Kärnten nahmen an der Meisterschaft nahmen vier Vereine aus Klagenfurt und ein Verein aus Villach teil:

|-

|-
! colspan="9" class="small" style="text-align:right;"| Stand: Endstand. Quelle: RSSSF
|}

Aufsteiger
 kein Aufsteiger

Die Meisterschaft wurde eine Frühjahrsmeisterschaft und eine Herbstmeisterschaft ausgetragen. Die Frühjahrsmeisterschaft, die als Pokal ausgetragen und am Ende annulliert wurde, gewann der Klagenfurter SV mit drei Siegen aus drei Spielen. Die Herbstmeisterschaft gewann der Klagenfurter AC.

2. Klasse Kärnten
Die 2. Klasse Kärnten, die im Frühjahr ausgetragen und ebenfalls als Pokal ausgetragen wurde, gewann der SK Rapid Klagenfurt. Die Herbstmeisterschaft wurde mit vier Vereinen bestritten

Abschlusstabelle

|-
! colspan="9" class="small" style="text-align:right;"| Stand: Endstand. Quelle: RSSSF
|}

1. Klasse Niederösterreich 
Landesmeister in der 1. Klasse Niederösterreich wurde der 1. Wiener Neustädter SC.

Abschlusstabelle

Aufsteiger aus den zweiten Klassen
 SC Berndorf
 Badner AC

Oberösterreicher 1. Klasse 
In der Oberösterreicher 1. Klasse gewann der Linzer ASK.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 SC Hertha Wels
 Olympia Linz

Salzburger 1. Klasse 
In der Salzburger 1. Klasse konnte der SAK die Meisterschaft entscheiden.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 kein Aufsteiger

Steiermark 1. Klasse 
Allgemeines
Die steirische Meisterschaft der 1. Klasse der Saison 1923/24 war die erste, an der Vereine aus der Provinz teilnehmen durften. Diese waren Kapfenberger SC, AAC Bruck, AAC Voitsberg sowie der Deutsche Sportverein Leoben. Dieser wurde während der Saison aus der Meisterschaft ausgeschlossen, da er sich weigerte gegen die jüdische Hakoah Graz anzutreten.

Die Meisterschaft selber endete in einem Chaos und wurde nicht zu Ende gespielt. Etliche Spiele wurden im Nachhinein Straf verifiziert, da nicht angemeldete Spieler eingesetzt wurden. Speziell die Geschichte mit den Spielen des Kapfenberger SC trieb die Liga ins Chaos. Der KSC setzte bei den Spielen gegen den GAK, Sturm, AAS Graz und Hakoah nicht gemeldete Spieler ein. Mit Ausnahme des SK Sturm (der trotzdem gewann) legten diese Vereine Protest ein, dem der Verband statt gab. Anstatt diese Spiele straf zu verifizieren, beschloss der steirische Verband, dass alle Spiele des KSC nachgetragen werden müssen inklusive das Spiel gegen Sturm. Nachdem Sturm im Nachtrag nur ein Unentschieden erreichte, wodurch sie hinter dem GAK auf den zweiten Platz zurückfielen, legten diese wiederum Protest gegen diese Entscheidung ein. Die Rivalen um die Meisterschaft – Sturm und GAK – einigten sich schlussendlich darauf den Titel in zwei Entscheidungsspielen aus zuspielen. Das Hinspiel endete mit einem 3:0-Sieg des GAK, das Rückspiel am Sturmplatz endete mit einem 2:2. Somit war der GAK Meister. Die fehlenden Spiele wurden nicht mehr ausgetragen. In der folgenden Saison stellte der Steirische Fußballverband auf eine Jahresmeisterschaft um.

Tabelle vor den Entscheidungsspielen

Aufsteiger
 SC Südbahn

Finale

|}

Steiermark 2. Klasse
Abschlusstabelle

Tiroler A-Klasse 
In der Tiroler A-Klasse wurde der SV Innsbruck Erster.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 ATV Pradl
 SC Tirol Innsbruck

Vorarlberger A-Klasse 
Die Vorarlberger A-Klasse konnte der FC Lustenau 07 die Meisterschaft entscheiden.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 kein Aufsteiger

Weblinks 
 Saison 1923/24 bei austriasoccer.at
 Austria 1923/24 bei rsssf.com (engl.)

Literatur 
 Leo Schidrowitz: Geschichte des Fußballsportes in Österreich, Verlag Rudolf Traunau, Wien 1951
 Karl Kastler: Fußballsport in Österreich, Von den Anfängen bis in die Gegenwart, Trauner, Linz 1972
 Josef Huber: Tagebuch des Jahrhunderts, Fußball-Österreich von 1901 bis 2000, Verlag Wolfgang Drabesch, Wien 2000

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1923/24
1923/24